Rionegro (Antioquia) — cidade e município do departamento de Antioquia
Rionegro (Santander) — município do departamento de Santander
Província de Rionegro — província do departamento de Cundinamarca

Rionegro del Puente — município da província de Zamora, na comunidade autónoma de Castela e Leão

Ver também

Desambiguações de topônimos